QA — акронім та літерний код латинкою.

Код 
 код країни «Катар» у стандартах ISO:
 ISO 3166-1 alpha-2
 ISO 3166-2 ()
 код IATA:

Акронім 
  — забезпечення якості продукту чи послуги, частина управління якістю. Див. тестування програмного забезпечення.
  — кількісний аналіз:
 в хімії — вимірювання кількості речовини.
  — питально-відповідна система, система інформаційного пошуку та обробки природної мови яка може давати відповіді на запитання поставлені природною мовою.

Див. також 
 
 
 
 Qa (кирилиця)
 .qa
 
 Q&A